L'Azuré des astragales est un nom vernaculaire ambigu qui peut s'appliquer à plusieurs espèces de lépidoptères de la famille des Lycaenidae, notamment :
 Kretania pylaon, espèce eurasiatique récemment scindée en plusieurs espèces, 
 Kretania trappi, endémique alpine et ancienne sous-espèce de Kretania pylaon.

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu